Alberto Perrini – drammaturgo e critico teatrale italiano
 Luca Perrini (in arte DJ Dad) – jockey e turntabler italiano
 Wladimiro Perrini – disc jockey e produttore discografico italiano

Pagine correlate 
 Perrin
 Perrino
 Perini